Zanini ist der Familienname folgender Personen:

 Emilie Marie Zanini (1808–1831), österreichische Schriftstellerin
 Emilio Zanini (1866–1922), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Lino Zanini (1909–1997), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Marcel Zanini (1923–2023), französischer Jazzmusiker und Chansonnier
 Maurizio Zanini (* 1949), italienischer Diplomat
 Paolo Zanini (1871–1914), Schweizer Architekt
 Stefano Zanini (* 1969), italienischer Radsportler
 Walter Zanini (1925–2013), brasilianischer Historiker